Die 2. Badminton-Bundesliga 2015/16 als zweithöchste deutsche Spielklasse in der Sportart Badminton war in zwei Staffeln unterteilt (Nord und Süd), in der jeweils acht Teams gegeneinander antraten.

2. Bundesliga Nord 
Abschlusstabelle

2. Bundesliga Süd

Weblinks 
 turnier.de

2. Bundesliga 2015/16
2. Bundesliga 2015/16
2. Bundesliga 2015/16